Сен-Саве́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 35 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2889,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Савен
 Сен-Савен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Савен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Савен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Савен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Савен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда